Sinapius (humanistische Latinisierung des Namens Senf) ist der Name folgender Personen:

 Daniel Sinapius-Horčička (1614–1688), slowakischer Schriftsteller
 Hilde Sinapius (* 1929), deutsche Malerin und Lyrikerin
 Jacobus Sinapius, böhmischer Mediziner (1575–1622), siehe Jakub Horčický z Tepence
 Ján Sinapius-Horčička (1625–1682), slowakischer Humanist und Theologe
 Johann Christian Sinapius (* 1741, † 1807), Kaufmann und Autor
 Johann Sinapius oder Johannes Sinapius (1657–1725), schlesischer Historiker
 Johann Sinapius der Ältere (1625–1682), slowakischer Humanist und Pfarrer, Bruder von Daniel Sinapius-Horčička und Onkel von Johann Sinapius, siehe Ján Sinapius-Horčička
 Johannes Sinapius (1505–1560), deutscher Mediziner und Physiker, Leibarzt des Würzburger Fürstbischofes Melchior Zobel, übersetzte seinen ursprünglichen Namen „Senf“ Anfang des 16. Jahrhunderts in das lateinische Sinapius. Sein Bruder Kilian Senf nahm ebenfalls die lateinische Version des Namens an.
 Peter Sinapius (* 1955) Hochschullehrer für Kunsttherapie
 Simon Sinapius († 1574), deutscher lutherischer Theologe
 Werner Sinapius (* 1928), deutscher Maler

Sinapius steht für.
 Sinapius (Adelsgeschlecht), fränkisches Patrizier- und Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Senf (Begriffsklärung)
 Senff (Begriffsklärung)